Treća hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 1996., te se sastojala od jedne skupine, koja se igrala na splitskom području-

Ljestvica

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1995./96.
 2. HVL 1996.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1996